Сидаделье (Мезан-Фриу) — город и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Сидаделье (Пиньел) — город и район в Португалии, входит в округ Гуарда.